Куэ́нка () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Куэнка, Валентина (род. 1996) — мексиканская актриса.
 Куэнка, Исаак (род. 1991) — испанский футболист, нападающий.
 Куэнка, Луис Альберто де (род. 1950) — испанский поэт, филолог, переводчик.
 Куэнка, Мария Гуадалупе (1790—1854) — аргентинская писательница.
 Куэнка, Марсело Алехандро (род. 1956) — католический прелат, третий епископ Альто-Валье-дель-Рио-Негро.
 Куэнка, Сесар Рене (род. 1981) — аргентинский боксёр-профессионал.
 Куэнка Хименес, Фернандо Хосе (род. 1987) — испанский шахматист, гроссмейстер.
 Льоп Куэнка, Пилар (род. 1973) — испанский политик.
 Куэнка, Хорхе (род. 1999) — испанский футболист, защитник.

Топоним 
 Куэнка — город, административный центр одноимённой провинции, Испания.
 Куэнка — город на Филиппинах.
 Куэнка — город, столица провинции Асуай, Эквадор.
 Куэнка — провинция в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча, Испания.
 Куэнка-де-Кампос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Куэнка-де-Памплона — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Куэнка-дель-Энарес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.